SJU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale Luis Muñoz Marín, San Juan, Porto Rico.
 sju – codice ISO 639-3 della lingua sami di Ume